Jaryszów ist der polnische Name folgender Orte:
 Jaryszów (Jasień) (Gersdorf) in der Woiwodschaft Lebus
 Jarischau in der Woiwodschaft Oppeln
 Jaryschiw in der Ukraine